Kim Ye-won – attrice sudcoreana nata nel 1987
 Kim Ye-won – cantante e attrice sudcoreana, ex membro delle Jewelry
 Kim Ye-won – attrice sudcoreana nata nel 1997